Schlesisk kan henvise til:

 Schlesisk (sprog) – et vestslavisk sprog
 Schlesisk (tysk dialekt) – en tysk dialekt
 Schlesien – region i det nuværende Polen